CEV Cup (mannen)
CEV Cup (vrouwen)